Nérilia Mondésir (1999. január 17. –) haiti női válogatott labdarúgó, a Montpellier támadója.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Egy 5 gyermekes család legfiatalabb tagjaként nőtt fel Quartier-Morinben, ahol 6 évesen kezdett focizni. Szülei 2011-ben beíratták a Croix-des-Bouquets-i sportiskolába, de a labdarúgás helyett a dzsúdó szakosztályt részesítette előnyben. Miután nem sikerült a korosztályos nemzeti csapatba kerülnie visszatért első szenvedélyéhez a labdarúgáshoz, melyben hamar kiemelkedett adottságaival és az ország legnépszerűbb női csapatához az AS Tigresses gárdájához csatlakozott. Klubjával három bajnoki címet szerzett.

2016 nyarán az Olympique Lyon és a Montpellier is próbajátékra hívta, 2017 januárjában pedig ötéves szerződést írt alá az okcitán csapathoz.

A válogatottban 
16 évesen debütált a felnőttek között a Közép-amerikai és karib-szigeteki játékokon Mexikó ellen.

Sikerei

Klubcsapatokban 
 Haiti bajnok (3):
AS Tigresses (3): 2014, 2015, 2016

Statisztikái

A válogatottban 
2023. február 22-ével bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1999-ben született személyek
Haiti női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Montpellier HSC női labdarúgói